NGC 3651-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3651-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw